Corgo (Portugal), freguesia in Celorico de Basto, Portugal
 O Corgo (Spaans Corgo), gemeente in de provincie Lugo, Galicië, Spanje
 Corgo (rivier), rivier in Portugal